Pierreville – comune canadese nel Québec

 Pierreville – comune francese situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Pierreville – comune francese situato nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione del Grand Est